Las siglas VRS pueden referirse a:

 Ejército de la República Srpska (Vojska Republike Srpske) o VRS: Las Fuerzas Armadas de los serbios de Bosnia.
 Virus sincitial respiratorio (VSR) o Virus respiratorio sincicial (VRS): El más común patógeno respiratorio en lactantes y niños pequeños. 
 Sistema VRS (Voice Recording System): Software de grabación de múltiples canales para sistemas informáticos.
 Reconocimiento del habla (Voice recognition software): Sistema informático para la comunicación oral con computadoras. 
 Red VRS (Virtual references station): Red que conecta varias estaciones mediante la línea telefónica.